Haage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Adolph Haage
 Ferdinand Haage
 Johann Nicolaus Haage